Seewind nennt man den in Küstengebieten auftretenden Wind, der tagsüber vom Meer bzw. Ozean zum Land weht. Der Seewind ist eine thermische Ausgleichsströmung, die durch das Aufsteigen der über den Landflächen stärker erhitzten Luft in Gang gesetzt wird. 

Siehe auch:  Land-See-Windsystem

Literatur 
 Joseph Gambihler: Lehrbuch der physischen Geographie aus dem Standpunkte der fortgeschrittenen Wissenschaft. Druck und Verlag von Friedrich Kampe, Nürnberg 1833.

Weblinks 
 Land-Seewind-Zirkulation (abgerufen am 11. März 2019)
 Repräsentation von lokalen Windsystemen im Modell am Beispiel der Land-Seewind Zirkulation (abgerufen am 11. März 2019)

Wind

ar:نسيم البحر
az:Brizlər
bg:Бриз
ca:Embat
cs:Bríza
da:Søbrise
en:Sea breeze
eo:Brizo (vetero)
es:Brisa
et:Briis
fa:نسیم دریا
fi:Merituuli
fr:Régime de brise
he:בריזה
hi:स्थलीय एंव सागरीय समीर
io:Brizo
is:Sólfarsvindar
it:Brezza
ja:海陸風
ka:ბრიზი
kk:Бриз
ko:해륙풍
lt:Brizas
lv:Brīze
mk:Бриз
nl:Zeewind
nn:Solgangsbris
no:Sjøbris
pl:Bryza
pt:Brisa (vento)
ro:Briză
ru:Бриз
sk:Morský vánok
sr:Бриз
sv:Sjöbris
tr:Meltem
uk:Бриз